MAP3K11 («митоген-активируемая белковая киназа киназы киназы 11»;  ) — цитозольная серин/треониновая протеинкиназа семейства MAP3K, продукт гена MAP3K11.

Структура 
MAP3K11 состоит из 837 аминокислот, молекулярная масса 93,7 кДа. Вторичная структура включает SH3-домен и белковый мотив лейциновая застёжка-молния. При активации белок димеризуется. Описано 2 изоформы белка, образующиеся в результате альтернативного сплайсинга.

Функция 
Белок, кодируемый геном MAP3K11, также часто обозначается MLK3. Член семейства MAP3K серин/треониновая протеинкиназ. MLK3 содержит домен SH3 и белковый мотив лейциновая застёжка-молния. Киназа MLK3 предпочтительно активирует киназу MAPK8/JNK1 и функционирует в качестве положительного регулятора внутриклеточного сигнала JNK. MLK3 непосредственно фосфорилирует и активирует JNK и p38 и играет роль в транскрипционной активности AP1, опосредованной ГТФой из семейства Rho CDC42.

Взаимодействия 
MAP3K11 взаимодействует со следующими белками:

 AKT1,
 CDC42,
 MAPK8IP1,
 MAPK8IP2 и 
 SH3RF1..

Примечания

Литература

Ссылки 
 Митоген-активируемые протеинкиназные каскады и участие в них Ste20-подобных протеинкиназ. Е. С. Потехина, Е. С. Надеждина. Успехи биологической химии, т. 42, 2002, с. 235—223556.

Митоген-активируемые протеинкиназы
КФ 2.7.11